Nitzelbach ist ein Gewässername:
 Nitzelbach (Eder), linker Zufluss der Eder bei Battenfeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Nitzelbach (Walkersbach), linker Zufluss des Walkersbachs bei Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Litzelbach
 Nitzelbachtal, Naturschutzgebiet um den Nitzelbach zur Eder